Il termine trocantere (pronuncia: trocantère) può avere vari significati:

Anatomia 
 trocantere – Nome di due sporgenze della parte superiore del femore, dette piccolo trocantere e grande trocantere.

Zoologia 
 trocantere – secondo segmento dell'arto degli Artropodi
 trocantere – segmento della zampa dei ragni posto fra la coxa e il femore, secondo in senso distale dal corpo